Елин Пелин:

 Елин Пелин (1877—1949) — болгарский писатель
 Елин-Пелин (город) — город в Болгарии
 Елин-Пелин (община) — община в Болгарии
 Елин-Пелин (село) — село в Болгарии